Відхідник — анальний отвір прямої кишки
 Відхідник — селянин, який тимчасово йшов із села на заробітки

Див. також 
 Відхідок — розмовна назва викопаної ями, що править за вбиральню